Кьомонте () — город (коммуна) в Италии. Расположен в провинции Турин региона Пьемонт.

Население составляет 931 человека (2011 г.), плотность населения составляет 35 чел./км². Занимает площадь 26,7 км². Почтовый индекс — 10050. Телефонный код — 0122.

Покровителем коммуны почитается святой Себастьян, празднование 20 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.chiomonte.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/ 

Города Италии